Geuzen (Tachtigjarige Oorlog), strijders tegen het gezag van de Spaanse koning bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog
Geus (scheldwoord), een vroegere benaming voor (in Nederland en Vlaanderen) een protestant
Bosgeuzen, een bepaalde soort geuzen
Watergeuzen, geuzen die op zee van de vrijbuiterij leefden
Geus (vlag), voor op een vaartuig
Geuzen (Tweede Wereldoorlog), verzetsgroep
Geuze, biersoort
De Geuzen (stripreeks), door Studio Vandersteen

Zie ook
De Geus (doorverwijspagina)
Geuzennaam